Just a Gigolo – canzone del 1929
 Just a Gigolo – film del 1931 diretto da Jack Conway
 Just a Gigolo – film d'animazione del 1932
 Just a Gigolo – film del 2019 diretto da Olivier Baroux
 Just a Gigolo – serie televisiva britannica del 1993